Penrhyn – słowo w języku walijskim oznaczające przylądek.
 Penrhyn () – zatoka w Walii
 Penrhyn () – zamek w Walii
 Penrhyn – atol w archipelagu Wysp Cooka

Zobacz też 
 Penrhyn Bay – wieś w Walii
 baron Penrhyn
 Penryn